Ресурсные записи DNS#AAAA
 Элемент AAAA — типоразмер батареек.